Cisitu (Ciomas)
Cisitu (Cisitu), een plaats in Indonesië
Cisitu (Malangbong), een plaats in Indonesië
Cisitu (Nyalindung), een plaats in Indonesië